Oratorio di Santa Caterina a Ceriana
 Oratorio di Santa Caterina a Cervo
 Oratorio di Santa Caterina a Palermo
 Oratorio di Santa Caterina a Rossiglione
 Oratorio di Santa Caterina a Siena
 Oratorio di Santa Caterina da Siena

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Caterina